Wichtige Namen und Zahlen, die die Fußballabteilung von Werder Bremen betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, können neben dem Text mit der momentanen Software in der Wikipedia nur unzureichend dargestellt werden. Daher wird diese Seite genutzt, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Größte Erfolge

Meisterschaftserfolge 
 Deutscher Meister: 1965, 1988, 1993, 2004
 Deutscher Vizemeister: 1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008
 Niedersächsischer Meister: 1947
 Meister in der Gauliga Niedersachsen: 1934, 1936, 1937, 1942
 Vizemeister der Gauliga Niedersachsen: 1935
 Vizemeister der Gauliga Weser-Ems: 1943
 Meister der Westkreisliga: 1923
 Vizemeister der Westkreisliga: 1926, 1927, 1928

Pokalerfolge 
 DFB-Pokalsieger: 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
 DFB-Pokalfinalist: 1989, 1990, 2000, 2010
 DFB-Supercup-Sieger: 1988, 1993, 1994
 Deutscher Ligapokalsieger: 2006
 Fuji-Cup-Sieger: 1990
 LIGA total!-Cup-Sieger: 2012
 UAE German Supercup-Sieger: 2010
 Volkswagen SuperCup-Sieger: 2009

Internationale Erfolge 
 Europapokal der Pokalsieger: 1992
 UEFA-Cup:
 Finalist: 2009
 Halbfinalist: 1988, 1990, 2007
 Finalist Europäischer Supercup: 1992
 UEFA Intertoto Cup: 1998
 Intertoto-Cup-Sieger (3): 1979, 1981, 1985
 Kirin-Cup-Sieger: 1982, 1986

Hallenfußball 
 DFB-Hallenpokalsieger: 1989

Erfolge der Amateure 
 Deutscher Amateurmeister: 1966, 1985, 1991 (Rekord*)
 Landespokal-Sieger: 1969, 1971, 1976, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992–1995, 1997–2002, 2004, 2007 (Rekord)
* zusammen mit Hannover 96 und dem SC Jülich 1910

Erfolge der Frauen 
 Meister der 2. Bundesliga Nord: 2017
 Meister der Regionalliga Nord: 2009
 Bremer Meister: 1974, 2010, 2011
 Meister der Verbandsliga Bremen: 2008 (ohne Gegentor)
 Landespokal-Sieger: 2008, 2009, 2010

Endspiele

DFB-Pokal

Endspiel 1961

Endspiel 1989

Endspiel 1990

Endspiel 1991

Endspiel 1994

Endspiel 1999

Endspiel 2000

Endspiel 2004

Endspiel 2009

Endspiel 2010

Europapokal der Pokalsieger

Endspiel 1992

UEFA-Pokal

Endspiel 2009

Statistiken

Platzierungen in der Oberliga Nord von 1947 bis 1963

Platzierungen und Zuschauerzahlen von 1963 bis heute 

(* Dauerkartenzahl wurde von Werder Bremen begrenzt)
(** Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es in den Saisons 2019/20, 2020/21 und 2021/22 starke Einschränkungen (Geisterspiele und Teil-Zulassungen) der Zuschauerkapazitäten im Weserstadion)

Teilnahme an europäischen Wettbewerben von 1961 bis heute 

Der SV Werder konnte sich in 26 Spielzeiten für die Teilnahme an einem der europäischen Fußballwettbewerbe qualifizieren. Dabei absolvierte Werder insgesamt 184 Spiele. 21 Partien wurden im Europapokal der Pokalsieger bestritten, 60 in UEFA Champions League bzw. Europapokal der Landesmeister (zudem 6 in der Qualifikation bzw. den Play-offs zur Champions League) und 97 in UEFA Europa League bzw. UEFA-Pokal (Stand: 7. Dezember 2010).

UEFA Super Cup

Weitere Daten 
 130-mal Spitzenreiter der 1. Bundesliga
 Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga: Platz 3
 Höchste Heimsiege: 8:1 gegen Kickers Offenbach 1983/1984, 8:1 gegen Arminia Bielefeld 2007/2008
 Höchster Auswärtssieg: 7:0 gegen Borussia Mönchengladbach 1965/1966
 Höchste Heimniederlage: 0:7 gegen den FC Bayern München 2013/2014
 Höchste Auswärtsniederlagen: 2:9 gegen Eintracht Frankfurt 1981/1982, 0:7 gegen Eintracht Frankfurt 1963/1964, 0:7 gegen den FC Bayern München 1979/1980

Torschützenkönige 

*zusammen mit Heiko Herrlich, Borussia Mönchengladbach

Rekordspieler 

(Gezählt werden nur Spiele und Tore im Trikot Werder Bremens mit mindestens 10 Toren. Stand aller Statistiken: Ende Saison 2018/19)

 Spieler mit 4 Toren pro Spiel: je 1-mal: Hugo Dausmann, Arnold Schütz (beide 1965/66), Rudi Völler (1984/85), Frank Neubarth (1985/86), Max Kruse (2016/17)
 Spieler mit 3 Toren pro Spiel: 6-mal: Frank Neubarth, 4-mal: Claudio Pizarro, 3-mal: Rudi Völler, je 2-mal: Aílton, Manfred Burgsmüller, Werner Görts, Miroslav Klose, Uwe Reinders, Werner Weist, 18 Spieler mit je 1-mal, unter anderem Aaron Hunt, Marko Arnautović
 Spieler mit Hattricks: je 2-mal: Frank Neubarth, Claudio Pizarro
 Spieler mit echten Hattricks: 2-mal: Claudio Pizarro, je 1-mal: Mario Basler, Manfred Burgsmüller, Miroslav Klose, Rudi Völler, Max Kruse
 Spieler mit 2 Toren pro Spiel: 18-mal: Rudi Völler, je 14-mal: Aílton, Marco Bode, Wynton Rufer, Claudio Pizarro, je 10-mal: Ivan Klasnić, Miroslav Klose, Norbert Meier, je 9-mal: Frank Neubarth, Karl-Heinz Riedle
 Spieler mit den meisten Strafstoßtoren: 40-mal: Horst-Dieter Höttges, 18-mal: Arnold Schütz, je 16-mal: Aílton, Uwe Reinders, je 15-mal: Jürgen Röber, Michael Kutzop, 14-mal: Andreas Herzog, 10-mal: Wynton Rufer, 9-mal: Torsten Frings
 Spieler mit den meisten Jokertoren: je 11-mal: Hugo Almeida, Markus Rosenberg, je 10-mal: Frank Neubarth, Ivan Klasnić, 9-mal: Frank Ordenewitz, 8-mal: Nelson Valdez, je 5-mal: Werner Weist, Manfred Burgsmüller, Bernd Hobsch
 Die jüngsten Torschützen: 18,4 Jahre Aaron Hunt, 18,9 Tom Trybull, 19,0 Willi Mense, 19,1 Niclas Füllkrug, 19,2 Volker Ohling, 19,3 Uwe Erkenbrecher, 19,4 Werner Dreßel, 19,5 Frank Ordenewitz und Mesut Özil, 19,7 Nelson Valdez
 Die ältesten Torschützen: 40,4 Claudio Pizarro, 40,3 Jahre Mirko Votava, 39,6 Manfred Burgsmüller, 36,8 Arnold Schütz, 36,1 Werner Görts, 35,9 Erwin Kostedde, 35,4 Klaus Allofs, 35,1 Dieter Eilts, 35,0 Michael Schulz, 34,7 Frank Verlaat, 34,5 Michael Kutzop

Personen

Präsidenten/Vorsitzende

Trainer vor Gründung der Bundesliga

Trainer seit Gründung der Bundesliga 1963

Aktuelle Führung

Geschäftsführung der KGaA 
 Klaus Filbry (Vorsitzender der Geschäftsführung, Geschäftsführer Marketing, Management und Finanzen)
 Frank Baumann (Geschäftsführer Sport)
 Hubertus Hess-Grunewald (Geschäftsführer Leistungszentrum, Frauenfußball, andere Sportarten, CSR-Management)

Aufsichtsrat der KGaA und des e. V. 
 Marco Fuchs (Vorsitzender)
 Ulrike Hiller
 Harm Ohlmeyer
 Dr. Florian Weiss
 Dirk Wintermann
 Axel Plaat

Geschäftsführendes Präsidium des Vereins – Vorstand 
 Hubertus Hess-Grunewald (Präsident)
 Jens Höfer (Vizepräsident)
 Axel Plaat (Schatzmeister)

Mitglieder des Präsidiums 
 Dietmar Ernst (Abteilungsleiter Fußball)
 Martin Lange (Abteilungsleiter Handball)
 Enrico Oelgardt (Abteilungsleiter Leichtathletik)
 Dr. Oliver Höpfner (Abteilungsleiter Schach)
 Werner Meyer (Abteilungsleiter Tischtennis)
 Claudia Lasch (Abteilungsleiterin Turnspiele und Gymnastik)
 Cornelia Dehne (Jugendreferentin)
 Norbert Sunder (Sportreferent)

Kader der Bundesligameisterschaften

Kader der Saison 1964/65 
Trainer: Willi Multhaup

Kader der Saison 1987/88 
Trainer: Otto Rehhagel

Kader der Saison 1992/93 
Trainer: Otto Rehhagel

Kader der Saison 2003/04 
Trainer: Thomas Schaaf

Ehemalige wichtige Leistungsträger

Frauenfußball

Platzierungen

Sponsoren 
Überblick über alle Ausrüster, Trikot- und Hauptsponsoren des SV Werder Bremen:

Verwendete Literatur 
 Arnd Zeigler: Lebenslang grün-weiß. 1. Auflage. Edition Temmen, Bremen 2006, ISBN 978-3-86108-564-5.
 Hans-Joachim Wallenhorst, Harald Klingebiel: Neunzig Jahre SV „Werder“ 1899–1989. Bremen 1988.

Fußnoten / Quellenangaben 

Werder Bremen
Bremen, Werder